Вревская: 
 Вревская, Евпраксия Николаевна (1809—1883) — псковская дворянка, баронесса, соседка А. С. Пушкина по имению и близкий друг поэта
 Вревская, Юлия Петровна (1838—1878) — баронесса, сестра милосердия

См. также: Вревский